Дми́трий Андре́евич Соро́кин (род. , Хабаровск, Россия) — российский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке. Чемпион России 2015 года в помещении. Мастер спорта России.

Биография 
Впервые в составе сборной России выступил в 2009 году на юношеском чемпионате мира в итальянском Брессаноне, где занял в квалификации 13-е место с результатом 14,73 м и не смог пробиться в финал.

В феврале 2011 года стал победителем первенства России среди юниоров, а в мае после победы на всероссийских соревнованиях в его допинг-пробе были найдены следы употребления запрещённого препарата карфедона. Решением Антидопинговой комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики Сорокин был дисквалифицирован на 2 года.

Уже через полгода после возвращения к соревновательной деятельности стал вторым на чемпионате России в помещении — 2014 в тройном прыжке с личным рекордом 16,74 м. В летнем сезоне стал победителем командного чемпионата страны в Сочи, выполнив норматив мастера спорта международного класса — 16,96 м.

В 2015 году выиграл зимний чемпионат России (16,94 м) и отобрался на европейское первенство в Праге. В чешскую столицу Дмитрий прибыл одним из лидеров европейского сезона среди участников в мужском тройном прыжке. Он уверенно преодолел квалификацию, с первой же попытки выполнив необходимый норматив. Однако в финале прыжки не задались: с результатом 16,65 м он занял шестое место.

В январе 2017 года женился на украинской легкоатлетке Наталье Погребняк.

В настоящее время тренируется в Хабаровске под руководством Александра Викторовича Цыплакова. Является студентом ДВГУПС.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Дмитрия Сорокина на сайте all-athletics.com

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Прыгуны тройным России
Мастера спорта России
Спортсмены Хабаровска